Серо Чино има више значења:

 Серо Чино (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Серо Чино (Санта Марија Уатулко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Чино, Ес-Асијенда Сиквао (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Чино (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику